Beaufort County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Beaufort County, North Carolina 
 Beaufort County, South Carolina